L'édition féminine 2021 du tournoi de tennis de Melbourne IV se déroule du 13 au , sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie WTA 250. Daria Kasatkina remporte le tournoi en simple, Ankita Raina et Kamilla Rakhimova celui en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits des Russes Ekaterina Alexandrova, Veronika Kudermetova et Svetlana Kuznetsova, des Américaines Amanda Anisimova, Catherine Bellis, Jennifer Brady, Cori Gauff, Madison Keys et Alison Riske, de la Suissesse Belinda Bencic, des Françaises Fiona Ferro et Kristina Mladenovic, de la Slovène Polona Hercog, de la Tunisienne Ons Jabeur, des Polonaises Magda Linette et Iga Świątek, de la Belge Elise Mertens, de l'Espagnole Garbiñe Muguruza, de la Lettonne Jeļena Ostapenko, des Kazakhes Yulia Putintseva et Elena Rybakina, de l'Allemande Laura Siegemund, des Tchèques Barbora Strýcová et Markéta Vondroušová, de la Croate Donna Vekić, des Britanniques Heather Watson et Johanna Konta, de l'Ukrainienne Dayana Yastremska et de la Chinoise Zhang Shuai. Elles sont respectivement remplacées par  Lesia Tsurenko (remplacement de Paula Badosa), Zarina Diyas, Christina McHale, Ajla Tomljanović, Daria Kasatkina, Zhu Lin, Danka Kovinić, Anna Blinkova, Anastasia Potapova, Nao Hibino, Lauren Davis, Aliaksandra Sasnovich, Irina-Camelia Begu, Madison Brengle, Misaki Doi, Liudmila Samsonova, Katie Boulter, Ana Bogdan, Varvara Gracheva, Wang Yafan, Andrea Petkovic, Greet Minnen, Tímea Babos, Sara Errani, Maddison Inglis, Elisabetta Cocciaretto, Gabriella Da Silva Fick, Sara Sorribes Tormo et Monica Niculescu.

Lauréates 
En simple, la Russe Daria Kasatkina remporte son troisième titre WTA en écartant en finale la Tchèque et tête de série  Marie Bouzková.

En double, Ankita Raina et Kamilla Rakhimova remporte leur premier titre en collaboration en disposant d'Anna Blinkova et Anastasia Potapova en finale. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut de tableau

Bas de tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Melbourne
 Saison 2021 de la WTA

Liens externes 
 

WTA 2021
Melbourne
Tennis en Australie en 2021
Tennis en février 2021